Botany Bay – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Botany Bay – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn, w Enfield
 Zatoka Botaniczna – głębokowodna zatoka na wschodnim wybrzeżu Australii